

Toponyme
 Breil, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire
 Breil-sur-Roya, commune française du département des Alpes-Maritimes
 Breil/Brigels, commune suisse du canton des Grisons
Quartier Breil - Barberie

Autre
 Joseph Carl Breil (1870-1926), compositeur américain
 Breil Milano, marque de parfums, bijoux et montres italienne

Homonymie de toponyme